Q39 peut faire référence à :
 Cigogne (Q39), un sous-marin de la marine nationale française ;
 Malformations congénitales de l'œsophage, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres